Het ATP-toernooi van Rome 1994 (met de officiële naam Internazionali d'Italia) werd voor de 51e keer gespeeld van 9 tot en met 15 mei 1994. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Rome
ATP-toernooi van Rome